Tamra puede hacer referencia a:

 Tamra, una ciudad del Distrito Norte de Israel; 
 Tamra, localidad tunecina; o
 Forma alternativa del nombre de mujer Tamara.